

Carriera

Club
Jara ha iniziato la sua carriera professionistica con il club della sua città, il Wacker Innsbruck, prima di trasferirsi in Spagna, al Valencia, nel 1973. Dopo due stagioni nella Liga, si è trasferito in Germania, al . Al Duisburg ha trascorso cinque stagioni, raggiungendo anche le semifinali di Coppa UEFA 1978-1979. Dopo un'altra stagione in Germania, allo , ha chiuso la carriera con il Grasshopper, in Svizzera.

Nazionale
Ha debuttato nell' nel 1971, in una amichevole disputata a San Paolo, contro il . Ha partecipato al  e al . In totale, ha indossato la maglia della Nazionale per cinquantanove volte, siglando anche quindici reti. Ha giocato l'ultima partita contro l', nel 1985.

Allenatore
Ha iniziato la carriera da allenatore in Svizzera, sempre con il Grasshopper. Successivamente, è stato tecnico del  e dello . Ha poi guidato gli austriaci del Mödling e i greci dello Xanthi. Nel 1997, ha gestito l'APOEL Nicosia, poi il Tirol Innsbruck, l', il  e il Salisburgo.

Palmarès

Giocatore

Club

Wacker Innsbruck: 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973

Wacker Innsbruck: 1969-1970, 1972-1973

Grasshopper: 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984

Grasshoppers: 1982-1983

Allenatore

Grasshoppers: 1987-1988

Tirol Innsbruck: 2000-2001

Amburgo: 2003

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale austriaca